The Oval har flere betydninger:

 The Oval - et cricketstadion i London
 The Oval - et fodboldstadion i Belfast